Mania Shohat, femme politique juive russe
 Israël Shohat
 Eliézer Shohat, protagoniste du mouvement sioniste
 Ella Shohat, professeur à la New York University

Homonymie de patronyme